Witinia (przełęcz) – przełęcz górska w Bułgarii 
 Witinia (tunel) – tunel drogowy w Bułgarii